Ledwinka ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ledwinka (1904–1992), österreichischer Autokonstrukteur und Sohn von Hans Ledwinka
 Franz Ledwinka (1883–1972), österreichischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Hans Ledwinka (1878–1967), österreichischer Autokonstrukteur
 Joseph Ledwinka (1869–1949), österreichisch-amerikanischer Automobil- und Karosseriekonstrukteur, Vetter von Hans Ledwinka